Elżbiecin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Elżbiecin, village

dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Elżbiecin, village

dans la voïvodie de Sainte-Croix 
 Elżbiecin, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Elżbiecin, village du powiat de Braniewo

dans la voïvodie de Lublin
 Elżbiecin, village du powiat de Biała Podlaska
 Elżbiecin, village du powiat de Chełm 

dans la voïvodie de Podlachie
 Elżbiecin, village du powiat de Grajewo
 Elżbiecin, village du powiat de Łomża 

dans la voïvodie de Mazovie
 Elżbiecin, village du powiat de Ciechanów
 Elżbiecin, village du powiat de Żuromin 
 Elżbiecin, village de la gmina de Krasnosielc 
 Elżbiecin, village de la gmina de Płoniawy-Bramura